Maria Laura Belgická (celým jménem: Maria Laura Zita Beatrix Gerhard; * 26. srpna 1988, Woluwe-Saint-Lambert) je belgická princezna, arcivévodkyně rakouská, princezna uherská a česká.

Život 
Narodila se 26. srpna 1988 v nemocnici Cliniques universitaires Saint-Luc ve Woluwe-Saint-Lambert jako dcera arcivévody Lorenza Rakouského d'Este a princezny Astrid Belgické.

Pokřtěna byla 29. září 1988 v Laken kardinálem Godfriedem Danneelsem. Jejími kmotry jsou její strýc z otcovy strany arcivévoda Gerhard Rakouský-d'Este a teta arcivévodkyně Marie Beatrix Rakouská-d'Este.

Vzdělávala se na jezuitské škole Sint-Jan Berchmanscollege v Bruselu. Střední vzdělání získala na St. John's International School ve Waterloo. Poté odešla na SOAS, University of London, kde se věnovala studiu čínštiny. V letech 2007–2008 strávila nějaký čas na studiích v Číně. Následně nastoupila do Institut national des langues et civilisations orientales v Paříži a roku 2015 absolvovala kurzy politologie na Londýnské univerzitě.

Tituly a oslovení 
 26. srpna 1988 – 2. prosince 1991: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Maria Laura Rakouská-d'Este, královská princezna uherská a česká
 2. prosince 1991 – 7. února 1996: Její císařská a královská Výsost princezna Maria Laura Belgická, arcivévodkyně Rakouská-d'Este, královská princezna uherská a česká
 od 7. února 1996: Její císařská a královská Výsost princezna Maria Laura Belgická, arcivévodkyně Rakouská-d'Este, královská princezna uherská a česká, princezna modenská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
  Royalty 
  Rodovid

Belgické princezny
Arcivévodkyně
Rakouští-Este
Narození 26. srpna
Narození v roce 1988
Narození ve Woluwe-Saint-Lambert
Ženy
Žijící lidé